hrabstwo Huron (ang. Huron County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Huron (ang. Huron County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Huron (ang. Huron County) w Kanadzie, w prowincji Ontario